Příjmení Plašil nebo Plášil nosí tyto osobnosti:

 Jaroslav Plašil, (* 1982), český fotbalista, bratr Marka
 Karel Plášil, (* 1994), český hokejista
 JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., (1957-2020), český exekutor a prezident Exekutorské komory
 Marek Plašil, (* 1985), český fotbalista, bratr Jaroslava
 Ondřej Plašil, (* 1966), český politik, poslanec PSP za ODS